Palestra – adwokatura
 Palestra (czasopismo) – czasopismo wydawane we Lwowie przed I wojną światową
 Palestra (miesięcznik) – czasopismo polskie ukazujące się od 1924
 Palestra – szkoła zapasów i boksu w starożytnej Grecji